Gębice (gromada w powiecie czarnkowskim)
 Gębice (gromada w powiecie mogileńskim)
 Gębice (gromada w powiecie strzelińskim)